The End Is Where We Begin — седьмой студийный альбом канадской группы Thousand Foot Krutch, релиз которого состоялся 17 апреля 2012 года.

Об альбоме 
29 ноября 2011 года участники группы объявили, что они покидают Tooth & Nail Records для того, чтобы выпустить альбом независимо. 1 декабря 2011 года в интернете для свободного скачивания появилась песня «War of Change». 7 января стали доступны песни «The End Is Where We Begin» и «Courtesy Call» для тех, кто раньше заказывал песни TFK. Официальная дата выпуска альбома 17 апреля 2012 года, однако 3 марта альбом нелегально выложили в интернет и в данный момент он доступен всем.

Список композиций

Позиции в чартах

В записи альбома участвовали 
 Аарон Спринкл — продюсер, клавишные, гитара
 Тревор МакНивен — продюсер, вокал, гитара
 Джоэль Брайер — бас-гитара
 Стив Августин — ударные

Примечания 

Альбомы Thousand Foot Krutch